Соревнования в тройном прыжке среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 25 июля. Приняли участие 20 спортсменов из 8 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований